Эльмира Гусейновна Глубоковская (род. 20 апреля 1957, Буйнакск, Дагестанская АССР, СССР) —российский политический и общественный деятель, по национальности — аварка. Депутат Государственной Думы ФС РФ 5-го созыва, была избрана от Всероссийской политической партии Справедливая Россия. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Депутат Государственной Думы ФС РФ 6-го созыва, была избрана от Всероссийской политической партии Единая Россия. Член комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Образование 
В 1980 году окончила Лечебный факультет Дагестанского государственного медицинского института.

Политическая деятельность 
В 1996 году являлась советником Управления делами Госкомитета санэпиднадзора РФ. С 1997 года работала заместителем руководителя Секретариата заместителя Председателя Правительства РФ — руководителя Аппарата Правительства РФ — Министра РФ.

Политическая карьера 
В 1995 году была избрана президентом Российской благотворительной общественной организации женщин «Будущее — без СПИДа». В 1997—99 гг. была сопредседателем Всероссийского союза общественных объединений «Движение женщин за здоровье нации». В 1999 году стала членом правления Союза женщин России. С 2000 по 2002 г. являлась членом Ревизионной комиссии, заместителем председателя Комитета по делам женщин Общественной Палаты Союза Белоруссии и России. С 2002 г. член Генерального Совета Всемирной организации семей. Член Общественной палаты РФ, являлась членом Комиссии Общественной палаты по вопросам здравоохранения. Выдвигалась в Госдуму в 2003 от блока ПВР и РПЖ. На выборах 2016 года выдвигалась в Госдуму от партии «Единая Россия».

Семья 
Замужем, дочь — Роза Чемерис избрана депутатом Государственной Думы по федеральному списку Новые люди, сын — Михаил. Супруг — Михаил Глубоковский, депутат Государственной Думы I и II созывов.

Примечания 

Члены «Справедливой России»
Доктора медицинских наук
Выпускники Дагестанского медицинского университета
Преподаватели Дагестанского медицинского университета
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Женщины-политики России
Члены Общественной палаты России (2006—2008)